Il doppio del torneo di tennis Cairo Open 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martin Damm e David Rikl che hanno battuto in finale Byron Black e Marcos Ondruska 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi /  Michiel Schapers (semifinali)
 Nduka Odizor /  Bryan Shelton (primo turno)

 Martin Damm /  David Rikl (Campioni)
 Josef Čihák /  Tomáš Anzari (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cairo Open 1991